

События 
 Консулы имп. Гонорий (XII раз) и имп. Феодосий II (VIII раз).
 418—422 — Папа св. Бонифаций I.
 Вторжение вестготов в Галлию.
 Образование государства вестготов на территории Западной Римской империи, после чего король вестготов Валия умер, не оставив сына. Королём избран Теодорих I.
 418—419 — Основание Королевства вестготов по инициативе Констанция.
 Удавлен император Ань-ди. Возведён его брат Гун-ди, но правит У-ди (Лю Сун).
 418—419 — Император Восточной Цзинь Гун-ди.
 Хэлянь Бобо взял Чанъань и уничтожил южнокитайскую армию.
 Война между Жужанью и Юэбань. Основание царства киданей.
 Основание первого норманнского королевства.

Скончались 
 Валия, король вестготов
 Ань-ди — император Восточной Цзинь
 Аль-Ну’ман I ибн Имру аль-Кайс— царь арабского племени лахмидов

См. также